Název Bratčice má více obcí:
 Bratčice (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov, katastrální území Bratčice
 Bratčice (okres Kutná Hora) – obec v okrese Kutná Hora, katastrální území Bratčice u Potěh

Externí odkazy